Финалът на Световното първенство по футбол 2006 е футболен мач, проведен на 9 юли 2006 на стадион „Олимпийски стадион“ в Берлин, за да определи шампиона на Световното първенство по футбол 2006.

Път към финала

Детайли 

Световно първенство по футбол 2006
Спорт в Берлин